Le toponyme grotte de la Vache peut désigner les grottes suivantes, en France :
 Grotte de la Vache (Ariège), grotte ornée située dans le département de l'Ariège en région Occitanie ;
 Grotte de la Vache (Hérault), grotte ornée située dans le département de l'Hérault en région Occitanie.